Чемпионат мира по вольной борьбе 1957 года проходил 1—3 июня в Стамбуле (Турция).

Общий медальный зачёт

Очки команд-победительниц

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Литература 
 Международные спортивные соревнования 1957: Чемпионат мира по вольной борьбе. Стамбул (Турция), 1—3 июня. // Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. — М.: Советская энциклопедия, 1958. — С. 617.

Ссылки 
 FILA Database

1957
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Международные соревнования по борьбе в Турции